Ксе́ния Третьяко́ва: Третьякова, Ксения Николаевна (род. 1989) — российская ориентировщица на лыжах.
 Третьякова, Ксения Фёдоровна — советская колхозница в Краснодарском крае, Герой Социалистического Труда (1950).